Unter Typenschulbau versteht man:
 Typenbau von Schulgebäuden (allgemein)
 Typenschulbau (DDR), genormte Bauweise von Schulgebäuden in der DDR (1955–1990)